Ирина Германовна Вятчанина (урожд. Урбанович; род. 3 декабря 1953, Воркута) — советский российский тренер по плаванию. Заслуженный тренер России (1998). Старший тренер сборной России по плаванию (с 2008 года). Престижным журналом «Плавание» признана тренером года (2009).

Биография 
С середины 1980-х годов руководила отбором детей в группу плавания дворца спорта посёлка Цементнозаводский (Воркута), их обучением и дальнейшей передачей в сборные команды страны. С 1999 года работает в СДЮШОР-13 Таганрога.

Наиболее успешные ученики Ирины Вятчаниной:
 Юлия Ефимова. Пришла в звании мастер спорта от её первого тренера, её отца, Андрея Ефимова. Тренер до 2011 года.
 Аркадий Вятчанин. Личный тренер на протяжении спортивной биографии спортсмена.
 Анатолий Поляков
 Виктория Зейнеп Гюнеш. Личный тренер с 2015 до января 2016 года.
 Татьяна Белоногофф

Семья 
Муж — Аркадий Фёдорович Вятчанин.
 Сын — Аркадий Аркадьевич Вятчанин.
 Дочь — Алла Вятчанина.

Цитаты 

 «Мы словно живём в прошлом веке, в то время, как остальные команды уже уплыли далеко вперёд. Это очень сложно — постоянно догонять. Как только наши пловцы выходят на результаты мирового уровня, выясняется, что американцы, австралийцы и даже азиаты освоили гораздо более высокие скорости. Мы отстаём во всём: в методике тренировок, в материально-организационном обеспечении.»
 «Тренерская профессия — это не только творческая работа, но и очень „личностная“. Когда твою личность постоянно пытаются подавить, ни к чему хорошему это не приводит. Должна быть внутренняя свобода. Только тогда появится свобода мышления.»

Примечания

Ссылки 
 АСН «Р-Спорт»
 НТВ
 Министерство спорта РФ
 Комсомольская правда
 Спорт-Экспресс
 РИА НОВОСТИ
 Советский спорт
 Ефимовой хватит характера, чтобы подготовиться к ЧМ без стартов — Вятчанина
 Тренер Ирина Вятчанина ждет от ЧМ в Казани мировых рекордов в женском брассе
 Мама пловца Аркадия Вятчанина Ирина Вятчанина планирует начать работу в Турции.
 Турецкая пловчиха Гюнеш будет готовить все дистанции брассом к ЧМ в Казани

Тренеры по плаванию России
Заслуженные тренеры России
Персоналии:Таганрог
Тренеры Коми
Тренеры Ростовской области